La Direction générale de la sécurité d’État (DGSE) est un service malien de renseignement intérieur fondé le  mars 1989 sous la présidence de Moussa Traoré. Lassana Doumbia dirige la DGSE depuis le 24 août 2020.

Historique 
Elle a été dirigée de 1994 à 2002 par Soumeylou Boubèye Maïga et de 2013 à 2020 par le général Moussa Diawara.

Notes et références 

Défense et sécurité au Mali
Service de renseignement